Die Q School 2013/2 war das zweite von drei Qualifikationsturnieren für die Snooker-Saison 2013/14. Es wurde vom 15. bis 18. Mai 2013 in der World Snooker Academy in Sheffield ausgetragen.

Modus 
Die 108 gemeldeten Spieler wurden 4 Gruppen zugelost. Jede Gruppe spielte im K.-o.-System einen Gruppensieger aus, der einen Platz auf der Main Tour der Saison 2013/14 und 2014/15 erhielt und somit im dritten Qualifikationsturnier nicht mehr antreten konnte.

Sämtliche Spiele wurden im Best-of-7-Modus gespielt.
 Spieler, die im ersten Qualifikationsturnier gewannen und somit bereits für die Saison 2013/14 qualifiziert waren, sind mit einem "" gekennzeichnet.

Ergebnisse

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Century-Breaks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2013 2
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in Sheffield